El Cuy kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de El Cuy, kommun, Río Negro, 
 El Cuy (kommunhuvudort i Argentina), Río Negro, 

Robotskapade Argentinaförgreningar